Мсти́нский Мост — деревня на реке Мсте в Маловишерском районе Новгородской области России, относится к Бургинскому сельскому поселению.

В деревне расположена одноимённая железнодорожная станция на главном ходу Октябрьской железной дороги. На станции останавливается электропоезд «Окуловка—Малая Вишера».

Инфраструктура 

 МОУ начальная общеобразовательная школа совместно с детским садом, собственное отопление (есть котельная) — 150 мест (13 мест — детский сад). Закрыты с апреля 2018 года. ;
 фельдшерско-акушерский пункт;
 продуктовые магазины;
 почтовое отделение;
 ретранслятор сотовой связи (МТС);
 отряд ДПО (добровольной пожарной охраны) в Бургинском поселении (в самой деревне нет), в составе 5 человек;

Водоснабжение собственное (колодцы), газ привозной (в баллонах). Мобильная связь основных компаний.

Часть населения деревни работает за пределами населённого пункта (иногда за пределами района и области). Подсобное хозяйство, в том числе животноводство.

Ранее конечный пункт (граница) судоходства по реке Мсте. Работала пассажирская линия «Новгород — Мстинский Мост», обслуживаемая теплоходом «Заря».

Достопримечательности 

 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (деревянное здание, действующий храм в д. Бор.);
 живописная природа (рельеф, изгиб р.Мсты);
 ж/д станция Мстинский Мост.

Место отдыха туристов, главным образом прибывающих из Санкт-Петербурга. На левом берегу реки, в деревне Городищи расположена горнолыжная база отдыха «Мстинские Горки». Рыбалка, собирательство (грибы, ягоды).

Примечания

Литература 

 Л. Плечко, И. Сабанеева «Водные маршруты СССР. Европейская часть», М., ФиС, 1973 г.

Ссылки 
 Проезд по железной дороге над р. Мста (Мстинский Мост) — Видео
 Съемка с дрона над р. Мста (Мстинский Мост) — Видео

Населённые пункты Маловишерского района